Joghurtbecher bezeichnet:
 eine allgemein gängige Verkaufsverpackung von Joghurt, siehe auch: Fertigpackung
 umgangssprachlich einen Typ von vollverkleidetem Motorrad, siehe auch: Joghurtbecher (Motorrad)
 umgangssprachlich kleinere Kunststoffyachten